Суперкубок Ісландії з футболу 2009 — 40-й розіграш турніру. Матч відбувся 4 травня 2009 року між чемпіоном Ісландії клубом Гапнарфйордур та володарем кубка Ісландії клубом КР.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 

2009
Ісландія